Аманда Сандрелли (; род. 31 октября 1964, Лозанна) — итальянская актриса. Дочь певца Джино Паоли и актрисы Стефании Сандрелли.

В кино дебютировала в 1984 году, снявшись в картине «Внимание» итальянского режиссёра Джованни Солдати.

Фильмография 
 Нам остается только плакать (1984)
 Внимание (1984)
 Дом, куда хорошо возвращаться (1986)
 Под китайским рестораном (1987)
 Странная жизнь (1987)
 Saremo felici (1988)
 Da domani (1988)
 Уметь любить (1989)
 Chiodo a tradimento (1990)
 Храбрый портняжка (1990)
 Дети во тьме (1991)
 Под крышами старого Рима (1992)
 Cinecittà... Cinecittà (1992)
 Stefano Quantestorie (1993)
 80 metriquadri (1993)
 Смертельные заголовки (1995)
 Bruno aspetta in macchina (1996)
 Ci vediamo in tribunale (1996)
 Нирвана (1997)
 Cinque giorni di tempesta (1997)
 Oscar per due (1998)
 Madri (1999)
 Судья Мастранджело (2005)
 Io e mamma (2007)

Театральная работа 
 Buona notte ai suonatori (1985-1986)
 Né in cielo, né in terra (1992)
 Bruciati (1993)
 Cinque (1994)
 La Chunga (1994)
 Gianni Ginetta e gli altri (1995)

Ссылки 

Актрисы Италии
Родившиеся в Лозанне